Остров може бити:

 Остров (Русија), град у Русији
 Остров Вјелкополски, град у Пољској у Војводству великопољском
 Остров Лубелски, град у Пољској у Војводству лублинском
 Остров Мазовјецка, град у Пољској у Војводству мазовском
 Остров (Чешка), град у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка
 Остров (Пјештјани), насеље у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка
 Остров (Собранце), насеље у округу Собранце, Кошички крај, Словачка
 Остров (Бенешов), насеље у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка
 Остров (Прибрам), насеље у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка
 Остров (Усти на Орлици), насеље у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка
 Остров (Хавличкув Брод), насеље у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка
 Остров (Хрудим), насеље у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка
 Остров на Ослави
 Остров у Бездружици
 Остров у Мацохи
 Остров (Арад), насеље у Румунији у округу Арад у општини Биркиш
 Остров (Констанца), насеље у Румунији у округу Констанца у општини Остров
 Остров (Олт), насеље у Румунији у округу Олт у општини Осика де Сус
 Остров (Тулћа), насеље у Румунији у округу Тулћа у општини Остров
 Остров (Хунедоара), насеље у Румунији у округу Хунедоара у општини Рау де Мори